Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków – polski klub sportowy
 TS Wisła Can-Pack Kraków – polski kobiecy klub koszykarski
 Wisła Kraków – polski męski klub koszykarski
 Wisła Kraków – polski klub piłkarski
 AGH Galeco Wisła Kraków – polski kobiecy klub siatkarski
 Wisła Krakbet Kraków – polski klub futsalu
 Wisła Kraków – polski klub szachowy